Фильсхофен-ан-дер-Донау () — город и городская община в Германии, в Свободной земле Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Пассау. Население составляет 16 225 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 86,36 км². Официальный код — 09 2 75 154.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии